Mistrzostwa Świata Weteranów w Skokach Narciarskich 1997 – ósma edycja mistrzostw świata weteranów w skokach narciarskich, rozegrana w dniach 6–8 marca 1997 roku w Sundsvall.

Medaliści

Statystyka

Bibliografia 
 

1997